Натуральне число 1044
 1044 рік до нашої ери
 1044 рік нашої ери